Moisin ist der Familienname folgender Personen:
 Octavian Moisin (1914–2013), rumänischer Päpstlicher Ehrenprälat und Widerstandskämpfer gegen die kommunistische Herrschaft
 Anton  Moisin (1944–2022), rumänischer Historiker und Lehrer
 Ioan Moisin (1947–2017), rumänischer Politiker, Ingenieur und Publizist

Moisin ist der Name folgender Orte:
 Moisin, Ortschaft in der Gemeinde Neydens im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Mossin